Arnaut steht für:
 einen Albaner
 Arnaut Daniel (um 1150–um 1200/1210), okzitanischer Trobador

Arnaut ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Arnaut de Zwolle (um 1400–1466), flämischer Arzt und Astronom
 Robert Arnaut († 2013), französischer Journalist und Autor

Siehe auch:
 Arnaud (Begriffsklärung)